Dizon ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Dizon (* 1994), philippinischer Fußballspieler
 Ethan Dizon (* 2002), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 John Reinhard Dizon, US-amerikanischer Schriftsteller
 Leah Dizon (* 1986), US-amerikanisches Fotomodell und J-Pop-Sängerin
 Rolando Ramos Dizon (1944–2012), philippinischer Politiker